Bei den XII. Winter-Paralympics wurde zwischen dem 10. und 17. März 2018 im Gangneung Curling Centre ein Mixed-Wettbewerb im Rollstuhlcurling ausgetragen.

Medaillenspiegel

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Winter-Paralympics basierte auf den Ergebnissen der Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaften der Jahre 2015, 2016 und 2017. Qualifikationspunkte wurden gemäß den WM-Rangierungen vergeben. Die elf Länder mit den meisten Punkten qualifizierten sich für den paralympischen Wettbewerb, während der zwölfte Startplatz für den Gastgeber Südkorea reserviert war. Da Südkorea auf Platz 6 rangiert war, ging der Startplatz an das zwölftplatzierte Team aus Schweden.

Teilnehmer

Round Robin

Tabelle

Spielplan 
Alle Zeiten sind Korean Standard Time (UTC+9).

Draw 1: Samstag, 10. März, 14:35

Draw 2: Samstag, 10. März, 19:35

Draw 3: Sonntag, 11. März, 09:35

Draw 4: Sonntag, 11. März, 14:35

Draw 5: Sonntag, 11. März, 19:35

Draw 6: Montag, 12. März, 09:35

Draw 7: Montag, 12. März, 14:35

Draw 8: Montag, 12. März, 19:35

Draw 9: Dienstag, 13. März, 09:35

Draw 10: Dienstag, 13. März, 14:35

Draw 11: Dienstag, 13. März, 19:35

Draw 12: Mittwoch, 14. März, 09:35

Draw 13: Mittwoch, 14. März, 14:35

Draw 14: Mittwoch, 14. März, 19:35

Draw 15: Donnerstag, 15. März, 09:35

Draw 16: Donnerstag, 15. März, 14:35

Draw 17: Donnerstag, 15. März, 19:35

Halbfinale, Finale 

Halbfinale 1: Freitag, 16. März, 15:35 Uhr

Halbfinale 1: Freitag, 16. März, 15:35 Uhr

Spiel um Platz 3: Samstag, 17. März, 09:35 Uhr

Finale: Samstag, 17. März, 14:35 Uhr

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Rollstuhlcurling-Wettbewerbs

Einzelnachweise 

Rollstuhlcurling
2018
Curling 2018
Sportveranstaltung in Gangneung
Curling (Südkorea)